Une râpe est un outil semblable à une lime à gros grain.
 Une râpe est un ustensile de cuisine.
 La râpe, ou rafle, est la charpente d'une grappe de raisin.
 La râpe est aussi par extension le marc de raisin : l'ensemble formé par la rafle, les pellicules et pépins du raisin, résidus du pressurage.